Vancouver steht für:

Städte:
 Vancouver, in Kanada
 Vancouver (Washington), in den USA
 North Vancouver, in Kanada
 West Vancouver, in Kanada

Weiteres:
 Vancouver (Film), griechischer Kurzfilm von Artemis Anastasiadou (2021)
 Kapitän George Vancouver, Erforscher der nordamerikanischen Pazifikküste
 Metro Vancouver, Verwaltungsregion der kanadischen Provinz British Columbia
 Vancouver Island, Insel vor der Westküste Kanadas
 Fort Vancouver, ein Handelsposten im 19. Jahrhundert, heute in Vancouver (Washington) gelegen
 Mount Vancouver, ein Berg an der Grenze von Alaska und Yukon
 Mount Vancouver, ein Berg in der Region Canterbury, Neuseeland
 Vancouver-Klassifikation, eine chirurgische Klassifikationsskala proximaler Frakturen des Oberschenkelknochens bei bestehender Hüftendoprothese